Архиепархия Канберры и Гоулбёрна () — католическая архиепархия, которая охватывает австралийскую столичную территорию и часть Нового Южного Уэльса, в Австралии. Она прикреплена к церковной провинции Сиднея, но непосредственно подчиненна Святому Престолу.

Ординарии Канберры и Гоулбёрна 
 Патрик Бонавентура Джиахеган, O.F.M. — (1864); 
 Уильям Лэнигэн — (1867—1900); 
 Джон Галлахер — (1900—1923); 
 Джон Бэрри — (1924—1938); 
 Теренс Бернард Макгуайр — (1938—1953); 
 Эрис О’Брайен — (1953—1966); 
 Томас Винсент Кахилл — (1967—1978); 
 Эдуард Бид Клэнси — (1978—1983); 
 Фрэнсис Патрик Кэрролл — (1983—2006); 
 Марк Бенедикт Колридж — (19 июня 2006 — 2 апреля 2012);
 Кристофер Чарльз Проуз — (12 сентября 2013 — по настоящее время).

Нынешние епископы 
 Архиепископ: Кристофер Чарльз Проуз;
 Почётный вспомогательный епископ: ;  
 Почётные архиепископы: Фрэнсис Патрик Кэрролл, Марк Бенедикт Колридж.

См. также 
 Католицизм в Австралии.

Ссылки 

Католическая архиепархия Канберры и Гоулбёрна 

Католические епархии Австралии
Религия в Канберре